A single man puede referirse a:
 A single man, novela de Christopher Isherwood, publicada en 1964.
 A single man, película de Tom Ford, de 2009, basada en la novela homónima de Christopher Isherwood.
 A Single Man, decimosegundo álbum de estudio de Elton John, lanzado en 1978.